Elenchus är ett släkte av insekter. Elenchus ingår i familjen stritvridvingar. 

Elenchus är enda släktet i familjen stritvridvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stritvridvingar
Elenchus